DAVINCI+ (, ) — проект космической миссии по отправке спускаемого атмосферного зонда на Венеру. В феврале 2020 года DAVINCI+ стал финалистом миссий № 15 и № 16  в рамках исследований НАСА Солнечной системы. С 2015 по 2017 год этот проект рассматривался в качестве миссии № 13 или № 14, но проиграл миссиям «Lucy» и «Psyche».

Целью миссии DAVINCI+ является изучение химического состава атмосферы Венеры «для понимания, как она формировалась, эволюционировала и для определения того, был ли когда-то на Венере океан». Зонд, который в течение 63 минут будет опускаться на поверхность Венеры, проанализирует химический состав атмосферы планеты и изучит и исследует характеристики её поверхности.

До 2020 года проект миссии назывался просто DAVINCI, после чего к названию миссии добавился знак «+». Он означает, что помимо изучения атмосферы зонд также получит камеры для фотографирования поверхности.

Ведущим разработчиком миссии является Джеймс Гарвин () из Центра космических полётов Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

2 июня 2021 года НАСА выбрало аппараты DAVINCI+ и VERITAS как победителей программы Discovery.

Цели и задачи 
В случае успешной реализации миссии DAVINCI+ станет первым с 1985 года спускаемым аппаратом на Венеру (после советской миссии «Вега»). В ходе миссии планируется изучить, как формировалась и эволюционировала атмосфера Венеры, а также найти признаки того, что в прошлом на поверхности Венеры был океан из воды. Спускаемый зонд исследует пробы воздуха на разных высотах в поисках благородных газов (криптон, аргон, ксенон, неон), а также других химических элементов и соединений, которые могут помочь изучить прошлое планеты.

См. также 
 , миссия по запуску орбитального аппарата для топографического изучения поверхности Венеры, ещё один победитель программы Discovery 2021 года.
 , проект миссии по изучению спутника Юпитера Ио, финалист программы Discovery 2020 года.
 Trident, проект миссии по изучению спутника Нептуна Тритона, финалист программы Discovery 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 NASA Goddard Team Selected to Design Concept for Probe of Mysterious Venus Atmosphere

Исследование Венеры
Программа «Дискавери»
2029 год в космонавтике